Faces (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1968 onder regie van John Cassavetes
 Faces (band), een Britse rockgroep uit de jaren zestig en zeventig
 Faces (Chris Caffery), een muziekalbum van de Amerikaanse gitarist Chris Caffery
 Faces (computerspel), een computerspel
 Faces (Earth, Wind & Fire), een muziekalbum van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire
 Faces (John Berry), een muziekalbum van de Amerikaanse countryzanger John Berry
 Faces (mixtape), een muziekuitgave van Mac Miller
 Faces (Mt. Helium), een album van de Amerikaanse rockgroep Mt. Helium
 Faces (Run-D.M.C.), een nummer van de Amerikaanse hiphopgroep Run-D.M.C.
 Faces (2 Unlimited), een nummer van de Nederlandse dance-act 2 Unlimited